Halls Bayou ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Halls Bayou (Greens Bayou), Fluss im Umland von Houston, Texas
 Halls Bayou (Chocolate Bay), Fluss im Brazoria County und im Galveston County, Texas